Списак знаменитих Јевреја, према земљама у којима живе или су живели.

Аргентина 
 Данијел Баренбојм, пијаниста и диригент
 Мигел Најдорф, шаховски велемајстор

Аустрија 

 Алфред Адлер , психолог
 Сигмунд Фројд, психолог
 Зигфрид Маркус, изумитељ модерних аутомобила.
 Густав Малер, композитор
 Волфганг Паули, физичар

Босна и Херцеговина 
 Калми Барух, пионир, научник из области јеврејско-шпанског језика.
 Оскар Данон, диригент и композитор
 Роберт Ротбарт, кошаркаш
 Исак Самоковлија, књижевник

Бугарска 

 Дора Габе, књижевница
 Милчо Левијев, џез музичар и пијаниста
 Исак Паси, професор филозофије

Белгија 

 Клод Леви-Строс, атрополог и филозоф

Велика Британија 
 Хаим Вајцман, политичар и државник
 Лудвиг Витгенштајн, филозоф
 Карл Попер, филозоф
 Исаија Берлин, историчар идеја и филозоф
 Розалинд Франклин, пиониор генетике

Данска 
 Харалд Бор, математичар
 Нилс Бор, физичар

Ирска 
 Данијел Деј-Луис, глумац

Италија 
 Чезаре Ломброзо, лекар и криминолог, оснивач теорије o посебној телесној конституцији криминалаца
 Амедео Модиљани, сликар

Исланд 
 Боби Фишер, шахиста

Јемен 
 Офра Хаза, певачица

Јужна Африка 
 Џоди Шектер, возач формуле 1

Камерун 
 Јафет Кото, глумац

Летонија 
 Сергеј Ајзенштајн, редитељ и филмски теоретичар
 Морис Хале, лингвиста
 Арон Нимцович, шахиста
 Марк Ротко, сликар
 Михаил Таљ, шахиста
 Михаил Александрович, певач и кантор

Литванија 
 Ема Голдман, анархисткиња и социјални филозоф
 Емануел Левинас, филозоф

Мађарска 

 Ефраим Кишон, књижевник, режисер

Македонија

Мексико 
 Хенрик Шеринг, виолиниста
 Фрида Кало, сликар 
 Дијего Ривера, сликар

Немачка 

 Алберт Ајнштајн , физичар
 Герсон Блајхредер - банкар
 Сигмунд Фројд , психолог
 Ерих Фром , психолог и хуманистички филозоф
 Карл Маркс , филозоф, творац комунизма
 Карл Либкнехт, комуниста
 Роза Луксембург, политичарка, револуционарка и социјални филозоф
 Хајнрих Хајне 
 Хајнрих Рудолф ХерцПознати физичар 
 Ханс Бете физичар
 Хенри Кисинџер, политичар и дипломата
 Хелмут Шмит, политичар, канцелар
 Адолф фон Бајер, хемичар
 Макс Борн, физичар
 Фриц Хабер, хемичар
 Алберт Абрахам Мајкелсон, физичар
 Карл Шварцшилд, астрофизичар и астроном
 Рихард Мартин Вилштетер, хемичар
 Паул Ерлих, научник, добитник Нобелове нагреде за медицину 1908
 Ханс Адолф Кребс, лекар и биохемичар
 Емин паша, истраживач, доктор, природњак и гувернер египатске провинције Екваторија
 Херман Минковски, математичар и гизичар
 Феликс Хаусдорф, математичар
 Леополд Кронекер, математичар и логичар
 Мајкл О. Рабин, научник, добитник Тјурингове награде
 Курт Левин, психолог
 Ерик Ериксон, психоаналитичар
 Теодор Адорно, филозоф, социолог и музиколог
 Едмунд Хусерл, филозоф
 Едуард Бернштајн, социјалистички политичар и теоретичар
 Франц Боас, често се назива „оцем америчке антропологије."
 Херберт Маркузе, политички филозоф и теоретичар друштва и један од оснивача Франкфуртске школе.
 Хана Арент, теоретичарка политике и филозофкиња
 Феликс Менделсон, композитор раног романтизма
 Ерих Менделсон, архитекта
 Хелмут Њутн, уметнички фотограф
 Ерих Ауербах, Предавао је романску филологију
 Ана Франк, написала познати „Дневник Ане Франк“.
 Нели Закс, књижевница
 Леви Штраус, оснивач џинс фармерки
 Емануел Ласкер, шахиста, математичар и филозоф

Пољска 

 Станислав Улам, физичар и математичар
 Алберт Сабин, имунолог који је открио оралну полио вакцину против дечје парализе
 Јозеф Клоц, фудбалер, пољски репрезентативац, убијен од стране нациста. 
 Леон Сперлинг, фудбалер, пољски олимпијски и државни репрезентативац, убијен од стрране нациста
 Илија Срајбман, пливач, државни и олимпијски репрезентативац Пољске, убијен у гасној комори од стране нациста.
 Роман Полански, филмски режисер.
 Казимир Функ, биохемичар. Објаснио функцију витамина, дао им име и открио већину витамина

Русија 

 Борис Спаски , шахиста
 Лав Троцки, високи функционер Бољшевичке Русије
 Гари Каспаров, шахиста
 Александар Керенски, политичар
 Григори Перелман, математичар који је решио Поинкареову хипотезу
 Сергеј Брин, оснивач корпорације Гугл
 Михаил Гуревич један од два твораца совјетских авиона Миг

Сједињене Државе 

 Хенри Кисинџер (р. 1923), Амерички државни секретар, добитник Нобелове награде за мир (1973)
 Мајкл Ротшилд , економиста
 Ноам Чомски 
 Кенет Ероу , економиста, добитник Нобелове награде за економију
 Милтон Фридман , економиста
 Антон Ла Веј , вођа Сатанистичке цркве
 Карл Саган , астроном
 Стивен Спилберг , режисер
 Леви Штраус , произвођач одеће
 Мадлен Олбрајт 
 Мајер Амшел Ротшилд, банкар
 Кирк Даглас
 Мајкл Даглас
 Џорџ Гершвин, композитор
 Лион Ледермен физичар, нобвеловац, открио неутрино
 Џон фон Нојман, математичар, физичар, информатичар.
 Боби Фишер, шахиста
 Леонард Клејнрок, један од проналазача интернета
 Пол Баран један од проналазача интернета
 Роберт Кан, један од проналазача интернета
 Норберт Винер физичар, математичар, оснивач кибернетике
 Маршал Нирнберг, биохемичар, нобеловац, декодирао генетски код.
 Исидор Исак Раби, физичар, проналазач нуклеарне магнетне резонанце
 Карл Ландштајнер, аустријско-амерички биолог који је открио крвне групе и рх фактор.
 Лион Ледермен, амерички физичар који је открио неутрино
 Мареј Гел Ман, физичар који је формулисао теорију кварка- теорију елементарних честица
 Ричард Филип Фајнман, амерички физичар, творац модерне квантне електродинамике.
 Марк Спиц, пливач, деветоструки олимпијски шампион

Србија 

Мира Адања Полак, новинарка,
 Давид Албахари, (р. 1948) , књижевник
 Миша Блам, музичар
 Нада Блам, глумица
 Станислав Винавер, песник и преводилац
 Еуген Вербер, преводилац, књижевник, глумац
 Оскар Давичо, књижевник
 Предраг Ејдус глумац, Јевреј по оцу.
 Енрико Јосиф, композитор
 Геца Кон, издавач
 Данило Киш, књижевник
 Гордана Куић, књижевница
 Моша Пијаде, револуционар, сликар и новинар
Јелисавета Сека Саблић, глумица
 Даниел Фајка, сликар и новинар
 Рахела Ферари, глумица
 Јожеф Шлезингер, композитор
 Ева Рас, глумица

Француска 

 Алфред Драјфус, официр
 Бернар Кушнер, лекар, политичар и дипломата
 Раши, издавач и коментатор талмуда у средњем веку.
 Жорж Шарпак, физичар и добитник Нобелове награде за физику 1992.
 Жак Адамар, математичар
 Беноа Манделброт, математичар
 Анри Моасан, хемичар и добитник Нобелове награде за хемију 1906. 
 Анри Бергсон, филозоф
 Жак Дерида, филозоф
 Емануел Левинас, филозоф
 Жак Ланг, политичар
 Клод Леви-Строс, антрополог и филозоф
 Соња Делоне, уметница
 Камиј Писаро, импресиониста
 Хаим Сутин, сликар
 Анук Еме, глумица
 Емануела Беарт, глумица
 Сара Бернар, глумица
 Симон Сињоре, глумица
 Жак Офенбах, композитор и челиста
 Марсел Пруст, интелектуалац, романописац, есејиста и критичар
 Андре Ситроен, инжењер и фабрика „Ситроен“ носи његово име

Холандија 

 Барух де Спиноза, филозоф
 Давид Рикардо , економиста

Хрватска 

 Бранко Лустиг, продуцент и глумац

Швајцарска 
 Феликс Блох, физичар
 Алберт Ајнштајн, један од највећих умова и најзначајнијих личности у историји света

Шпанија 

 Мајмонида, филозоф
 Јехуда Халеви, филозоф, песник
 Пол Семјуелсон , економиста
 Ејн Ранд , економисткиња
 Абрахам Маслов , психолог
 Ибн Дауд, филозоф, историчар и астроном
 Ибн Габирол, филозоф и песник
 Мојсије Мајмонид, филозоф, теолог, математичар, астроном и лекар

Извори

Литература

Спољашње везе 
 Ј Инфо
 Познати Јевреји 

Јевреји